El nombre Ángel Martín puede referirse a:

 Ángel Martín Gómez (1977-), humorista español; 
 Ángel Martín González (1953-), ajedrecista español; 
 Ángel Martín González (1964-), futbolista español; 
 Ángel Martín Municio (1923-2002), científico español; o
 Ángel Martín Velayos (1951-), escritor (temas esotéricos) español.